ARO steht für:
 ARO Heimtextilien, deutsche Fachmarktkette für Teppichböden, Teppiche, Bodenbeläge und Tapeten
 ARO (Automobilhersteller) (Auto România)
 Annual Rate of Occurence, Begriff aus dem Risiko-Management
 Asset Retirement Obligation, vertragliche Rückbauverpflichtung
 ARO (Handelsmarke), Eigenmarke der Metro Cash & Carry
 ARO (New York City), Wohnwolkenkratzer in New York City
 Arboletes Airport (IATA-Code), Flughafen von Arboletes, Departamento Antioquia in Kolumbien

Aro steht für:
 Aro-Konföderation, eine mächtige politische Union der Igbo im 18. und 19. Jahrhundert
 Aro (Volk), eine Untergruppe der Igbo (Ethnie)
 Aro (Nauru), Dorf auf Nauru

Aro ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Aro (* 1939), argentinischer Boxer
 Eric van Aro (* 1958), deutscher Sänger, Produzent
 Erkki Aro (1916–1993), finnischer Orientierungsläufer
 Helle Aro (* 1960), finnische Mehrkämpferin
 Jessikka Aro, finnische investigative Journalistin
 Jussi Aro (1928–1983), finnischer Altorientalist
 Katju Aro (* 1974), finnische Politikerin (FP)
 Markku Aro (* 1950), finnischer Schlagersänger
 Oliver P. Aro, Apostolischer Superior von Tokelau
 Samuli Aro (* 1975), finnischer Motorradsportler
 Tiiu Aro (* 1952), estnische Gesundheitspolitikerin
 Toivo Aro (* 1887), finnischer Wasserspringer

Årø steht für:
 Årø, dänische Insel

aro steht für:
 Araona (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Araona, eine der Pano-Tacana-Sprachen im Departamento La Paz (Bolivien), Bolivien

Siehe auch:
 Arro

Abkürzung